Сезон 1982 — двадцать пятый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также девятый в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1982 (вторая лига)

Зональный турнир (8 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Финальный турнир (Финал III)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1982 на сайте footballfacts.ru

1982
Сезоны футбольных клубов 1982